Гранат — мінерал
 Гранатове дерево — рід чагарників та невеликих дерев родини гранатових з їстівними плодами
 «Гранат» — орбітальна обсерваторія для дослідження космічних джерел рентгенівського та м'якого гама-випромінювань
Гранат — плід гранатового дерева

Прізвище 
 Гранат Касіян Харитонович — український письменник